Fred Wolf (1932-) est un producteur et réalisateur américain.
 Fred Wolf (1964-) est un scénariste et acteur américain.
 Fred Wolf est un neuroscientifique allemand.